Reflex har flere betydninger:

 Refleks – om det biologiske fænomen at en stimulans fremtvinger en reaktion
 Refleks (lys) – om lys der afbøjes i prismer og når det rammer blanke flader
 Refleks (radioprogram) – Radioavisens ugemagasin – et P1-radioprogram som blev sendt fra 1989 til 2005.

Reflekser er også en betegnelse for indlægning af nuanceforskelle i hårfarvning.